Rofiac ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Roffiac
 Rouffiac (Cantal)
 Rouffiac (Tarn)
 Rouffiac in der Gemeinde Carnac-Rouffiac

Mit Zusatz:
 Rouffiac-d’Aude (Rofiac d’Aude)
 Rouffiac-des-Corbières (Rofiac de las Corbièras)
 Rouffiac-Tolosan (Rofiac Tolosan)